Ramesse (v překladu z egyptštiny „Re ho zplodil“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

panovníka 19. dynastie:
 Ramesse I.
 Ramesse II.

panovníka 20. dynastie:
 Ramesse III.
 Ramesse IV.
 Ramesse V.
 Ramesse VI.
 Ramesse VII.
 Ramesse VIII.
 Ramesse IX.
 Ramesse X.
 Ramesse XI.

Externí odkazy 
 

Egyptská jména